Tessa Wullaert (Tielt, 1993. március 19. –) belga női válogatott labdarúgó, a Fortuna Sittard csatára.

Pályafutása

Klubcsapatokban

Manchester City 
2018. június 21-én elfogadta a Manchester City ajánlatát és kétéves kontraktust kötött az égszínkékekkel.

Anderlecht 
Szerződése lejártával 2020. július 28-án visszatért hazájába és az Anderlecht szolgálatába állt.

Első mérkőzésén mesterhármassal mutatkozott be a Charleroi elleni 7–0-ás győzelemmel végződött találkozón. 2020 hátralévő 7 mérkőzésén sem fogta vissza magát és 20 góllal növelte találatai számát.

Fortuna Sittard 
2022. május 27-én Tessa kétéves szerződést írt alá a holland bajnokság újoncához, a Fortuna Sittard együtteséhez.

A válogatottban 
Góllal debütált a válogatottban a 2011. augusztus 20-án Oroszország ellen rendezett barátságos mérkőzésen.

Statisztikái

A válogatottban 
2022. június 23-al bezárólag

Sikerei

Klubcsapatokban 
 Belga másodosztályú bajnok (1):
SV Zulte-Waregem (1): 2008–09
 Belga bajnok (1):
Standard de Liège (1): 2014–15*
 Belga kupagyőztes (2):
Anderlecht (1): 2012–13
Standard de Liège (1): 2013–14
 Belga-Holland bajnok (1):
Standard de Liège (1): 2014–15
 Német bajnok (1):
VfL Wolfsburg (1): 2016–17
 Német kupagyőztes (1):
VfL Wolfsburg (2): 2016, 2017
 Angol ligakupa győztes (1):
Manchester City (1): 2019
 Angol kupagyőztes (1):
Manchester City (1): 2019

A válogatottban 

 Ciprus-kupa bronzérmes: 2019

Egyéni 
 A belga-holland bajnokság legjobb játékosa (1): 2013–14

 A belga-holland bajnokság gólkirálynője (1): 2014–15 – (18 gól)

 Az Év játékosa (4): 2015, 2016, 2018, 2019

Jegyzetek

Források 
 
 
 

Élő személyek
1993-ban született személyek
Belga női labdarúgók
Labdarúgócsatárok
Az Anderlecht női labdarúgói
A Standard Liège női labdarúgói
A VfL Wolfsburg női labdarúgói
A Manchester City női labdarúgói